Las siglas  pueden referirse a:
 British Broadcasting Corporation, ente público de radio, televisión e Internet del Reino Unido;
Bbc Grosseto, equipo italiano de béisbol profesional;
La Guaira BBC, franquicia venezolana de baloncesto;
Bogotá Beer Company, franquicia de cervecería artesanal en Colombia;